Појам  може да се односи на:
 операција Трио
 CRAL-TRIO domen, протеински домен
 TRIO (gen), људски ген
 Трио (музика), музички ансамбл сачињен од три особе
 Trio (музичка група), немачка музичка група